Cape Canaveral – miasto w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Brevard
 Cape Canaveral – przylądek znajdujący się w USA, na Florydze